

Musica 
 Tozzi – album di Umberto Tozzi del 1980

Persone 
 Antonio Tozzi – compositore d'opere italiano
 Bruno Tozzi – religioso, botanico e micologo italiano
 Carla Tozzi – ex atleta italiana
 Chiara Tozzi – sceneggiatrice, scrittrice e psicologa italiana
 Claudio Tozzi – generale italiano
 Fabrizio Tozzi – astronomo amatoriale italiano, autore della scoperta di numerosi asteroidi
 Fausto Tozzi – attore e sceneggiatore italiano
 Federigo Tozzi – scrittore italiano
 Ferdinando Tozzi – giurista italiano
 Ferruccio Tozzi – ex rugbista e allenatore di rugby a 15
 Franco Tozzi – cantante italiano
 Gianni Tozzi – ex atleta italiano, specialista dei 110 metri ostacoli
 Gino Tozzi – partigiano italiano
 Giorgio Tozzi – basso statunitense
 Giuseppe Tozzi – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Humberto Tozzi – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Luca Tozzi – medico italiano, archiatra di papa Innocenzo XII
 Maria Elisa Tozzi – pianista italiana
 Mario Tozzi – geologo e divulgatore scientifico italiano
 Mario Tozzi – pittore italiano
 Nicoletta Tozzi – ex atleta italiana, specialista degli 800 metri piani
 Osvaldo Tozzi – politico italiano
 Renato Tozzi Condivi – politico e avvocato italiano
 Riccardo Tozzi – arbitro di calcio
 Riccardo Tozzi – imprenditore
 Roberto Tozzi – ex atleta italiano, specialista dei 400 metri piani
 Silvio Tozzi – lottatore italiano
 Stefania Tozzi – cantante italiana
 Tahyna Tozzi – attrice e modella australiana
 Umberto Tozzi – cantautore italiano
 Vincenzo Tozzi – pallanuotista italiano
 Vincenzo Tozzi – compositore italiano

Altro
 6011 Tozzi – asteroide del sistema solare
Fabbrica Automobili Italiana Tozzi – casa automobilistica attiva a Bologna tra il 1903 e il 1904
Raf Tozzi – raccolta dei cantautori italiani Raf e Umberto Tozzi

Pagine correlate
 Tuzzi